Zapteryx är ett släkte av rockor. Zapteryx ingår i familjen Rhinobatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Zapteryx